Вов — муніципалітет у Франції.
 WoW (World of Warcraft)
 WoW (World of Warplanes)
 WoW (World of Warships)